Damien Saez (1977-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Emmanuel Saez (1972-), économiste français ;
 José Saez (1982-), footballeur français ;
 Marc Saez (1967-), comédien français.

Voir aussi